Мохан () может быть:

 Мохан, Ракеш (род. 1948) — индийский экономист.
 Мохан Байдья (род. 1937) — непальский политический деятель.
  — индийский киноактёр, звезда Колливуда.